La Ğ1, "juna" o "yuna" (pronunciada en francés « June », /ʒyn/) es una moneda digital P2P basada en el software Duniter.

Su mecanismo de creación monetaria es diferente al de otras criptomonedas. Se diferencia por su carácter de simetría espacial y temporal de creación de las unidades monetarias entre las personas. De hecho, todas ellas pueden obtener el estatus de miembro que integra la red de confianza, y así participar en la creación monetaria que les permitirá percibir diariamente la misma parte de moneda que las demás. Eso hace de la Ğ1 una moneda de Dividendo Universal (DU).

Funcionamiento teórico

Creación monetaria 
En cuanto al proceso de creación de moneda, la Ğ1 se diferencia de otras criptomonedas al implementar una moneda libre, como se describe en Teoría Relativa de la Moneda (TRM).

La Teoría Relativa de la Moneda está inspirada en el software libre, por lo que presenta, pues, cuatro libertades económicas. 

De estas cuatro libertades se deriva del hecho de que el dinero no debe ser creado de manera, ni por los Bancos Centrales, ni por poderosos calculadores. Según esta teoría, la moneda debe ser creada en partes iguales por cada usuario en el espacio económico y tiempo. Es decir, cada miembro de la red tiene que crear la misma porción de moneda donde esté y en cualquier momento. 

Esta creación continua de moneda (sin destrucción aparente) conduce automáticamente a un aumento indefinido de la masa monetaria. Para que en cualquier momento todos creen la misma porción de moneda, esta porción aumenta proporcionalmente tanto, lo conduce a un aumento exponencial de la moneda en circulación. 

La noción de relatividad insiste en que no es la cantidad de moneda lo que importa, sino la parte de la masa que tiene cada uno. Es por esto que, en la moneda libre, la unidad de intercambio no es el número de unidades, ya no hay aumento en la oferta monetaria, sino una distribución equitativa de esta masa monetaria en la red de confianza.

Dividendo Universal (DU) 
La creación de moneda por cada uno de los miembros, se convierte, por tanto, en un dividendo universal. Este dividendo puede verse como un ingreso de básico, pero no es un ingreso de suficiencia (la suficiencia puede ser subjetiva, ya que cada persona precisa de un nivel de "suficiencia").

Se calcula que la creación de moneda es el 4,88 % cada 6 meses (cerca de 10 % anual). Esta creación se distribuye todos los días del año. El importe del Ğ1 diario es recalculado en cada equinoccio. Cada miembro de la red de confianza ve su cuenta aumentar cada día de acuerdo al Dividendo Universal generado por el conjunto de la masa monetaria de la Ğ1. 

1 DU Ğ1 por día y por persona es constante. Este factor sirve de unidad de cambio para expresar los valores que no varían a causa de la masa monetaria. Si la Ğ1 parece inflacionista en términos cuantitativos, no lo es más en términos relativos (cuando se cuenta en Dividendo Universal de la Ğ1). 

Este aumento de la masa monetaria hace que todas las cuentas miembros converjan gradualmente hacia el promedio de la masa monetaria dividido por el número de miembros. Cuando la actividad es neutral (gastos = ingresos) el promedio se alcanza en 40 años.   

Se puede constatar que esta evolución no es de 4.88 % por semestre. Esto se debe a que la evolución tiene cuenta del número de miembros. El 4,88% se alcanzará cuando el número de miembros sea estable.

Funcionamiento Práctico 
En la práctica, el uso del G1 es similar al funcionamiento de un Sistema de Mercado Local, sin límite local. Como en los mercados de proximidad, son los vínculos y las reuniones entre los miembros los que otorgan confianza a la relaciones de intercambio.

No hay cuota de afiliación, cualquiera puede crear una cuenta desde el software del cliente

Red de Confianza 
Ğ1 se distingue de otras criptomonedas por su red de confianza integrada en la cadena de bloques (blockchain).

Para convertirse en un miembro co-creador de moneda, cada miembro debe estar certificado por al menos otros cinco miembros.

Esta red de confianza tiene como objetivo identificar sus usuarios de modo completamente descentralizado, sin usar ningún tipo de institución y con el fin de limitar la falsificación mediante el usos de varias cuentas de miembro por una persona. 

Varios parámetros permiten que la red de confianza se proteja del fraude, incluido el ataque de creación falsa de identidades múltiples que provocaría la creación descontrolada de moneda. Este fraude se conoce como ataque Sybil. Los parámetros actuales fueron estudiados, probados y optimizados durante muchos años para mantener un nivel de seguridad y de descentralización antes de lanzar la cadena de bloques Ğ1 actual. 

La características básicas son:

 el número mínimo de cinco certificadores que te conozcan bien (además de físicamente) para entrar en la red de confianza;
 obtener cinco certificaciones en un periodo máximo de dos meses;
 el periodo mínimo entre certificaciones ejecutadas por los certificadores será de 5 días;
 la duración de una certificación caduca a los dos años;
 estar dentro de cinco pasos del 80% de los miembros referentes (aquellos que han recibido y emitido igualmente un mínimo número de certificaciones, actualmente 5). (basado en el concepto de seis grados de separación.

Historia 
La Ğ1 se lanzó originalmente en Francia el 8 de marzo de 2017 con un número inicial de 59 miembros.

Características

Características de la moneda

Características de la red de confianza

Licencia Ğ1 
Al crear una cuenta de miembro en la web de confianza Ğ1, el software cliente pide a cada persona que se comprometa a respetar la licencia Ğ1. Esta licencia bancaria contiene reglas y consejos a seguir que permiten a la comunidad asegurarse de que una sola persona física no pueda tener varias cuentas miembro creando moneda. Esto es para evitar la falsificación. La licencia también explica cómo funciona la creación de moneda Ğ1.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial: 
 Grupo Telegram: 
 Blockchain Duniter: 
 Software cliente: Césium

Peer-to-peer
Criptomonedas
Monedas_comunitarias